1982 год — 63-й сезон Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Первый раунд:
 Майами Долфинс 28, Нью-Ингленд Пэтриотс 13
 Лос-Анджелес Рэйдерс 27, Кливленд Браунс 10
 Нью-Йорк Джетс 44, Цинциннати Бенгалс 17
 Сан-Диего Чарджерс 31, Питтсбург Стилерз 28
 Второй раунд:
 Нью-Йорк Джетс 17, Лос-Анджелес Рэйдерс 14
 Майами Долфинс 34, Сан-Диего Чарджерс 13
 Финал конференции: Майами Долфинс 14, Нью-Йорк Джетс 0

Национальная футбольная конференция 
 Первый раунд:
 Вашингтон Рэдскинз 31, Детройт Лайонс 7
 Грин Бэй Пэкерз 41, Сент-Луис Рэмс 16
 Миннесота Вайкингс 30, Атланта Фалконс 24
 Даллас Ковбойз 30, Тампа Бэй Баккэнирс 17
 Второй раунд:
 Вашингтон Рэдскинз 21, Миннесота Вайкингс 7
 Даллас Ковбойз 37, Грин Бэй Пэкерз 26
 Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 31, Даллас Ковбойз 17

Супербоул XVII 
Вашингтон Рэдскинз (НФК) 27, Майами Долфинс (АФК) 17

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1982.pdf Сезон 1982 года в деталях]

Сезоны НФЛ